Guillaume de Lalaing (1395-1475)
Guillaume de Lalaing (1560-1590)